Lloa puede referirse a:
Lloá, municipio español de la provincia de Tarragona, en Cataluña.
Lloa, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).